Уильям Джозеф «Билл» Кнехт (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Токио, трёхкратный чемпион Панамериканских игр, обладатель серебряной медали чемпионата Европы, победитель и призёр регат национального значения.

Биография 
Уильям Кнехт родился 10 марта 1930 года в городе Камден, штат Нью-Джерси.

Заниматься академической греблей начал во время учёбы в Ласельском университете, позже перевёлся у Университет Вилланова, который окончил в 1951 году. Проходил подготовку в лодочном клубе «Веспер» в Филадельфии, в его составе неоднократно становился чемпионом США в различных гребных дисциплинах.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1955 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и побывал на Панамериканских играх в Мехико, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых восьмёрок.

В 1958 году в восьмёрках стал серебряным призёром на чемпионате Европы в Познани, уступив в финале экипажу из Италии.

В 1959 году в парных двойках одержал победу на Панамериканских играх в Чикаго.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1960 года в Риме. Стартовал в парных двойках вместе с напарником Джеком Келли, но попасть в число призёров не смог, из-за внезапно развившейся болезни выбыл из борьбы за медали уже на ранней стадии соревнований.

После римской Олимпиады Кнехт остался в составе гребной команды США на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, 1963 году в восьмёрках он победил на Панамериканских играх в Сан-Паулу.

Находясь в числе лидеров американской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1964 года в Токио. На сей раз в составе экипажа-восьмёрки обошёл всех своих соперников в финальном заезде, в том числе главных фаворитов немцев, и завоевал золотую олимпийскую медаль.

Впоследствии занимался бизнесом, связанным с производством листового металла. Позже стал челном Комитета олимпийской гребной команды Соединённых Штатов, участвовал в соревнованиях по гребле в качестве судьи, в частности был судьёй на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Основатель Ассоциации гребного спорта реки Купер. Член Американского зала славы гребли. Имел шестерых детей.

Умер 17 декабря 1992 года в Челтнем-Тауншип, Пенсильвания, в возрасте 62 лет.

Ежегодно в Университете Вилланова проводятся соревнования по академической гребле на призы Уильяма Кнехта — Knecht Cup Regatta.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Уильям Кнехт   — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1960 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы Панамериканских игр по академической гребле
Выпускники Университета Вилланова